Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2011./12.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Istarska  

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 KA portal

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

1. ŽNL Primorsko-goranska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 grevagol-nsrijeka.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Sisačko-moslavačka

ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 hnl.weebly.com prema Sportske novosti

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

2. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
 Gool

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 MAXtv 1. HNL 2011./12.
 2. HNL 2011./12.
 3. HNL 2011./12.
 4. rang HNL-a 2011./12.
 6. rang HNL-a 2011./12.
 7. rang HNL-a 2011./12.
 Hrvatski nogometni kup 2011./12.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 5. rang
  

2011-12
 5